Sierra de Cabrera (o Sierra de la Cabrera) puede referirse a cualquiera de las siguientes sierras de España:

 Sierra de Cabrera (Almería), ubicada en la provincia de Almería.
 Sierra de Cabrera (León y Zamora), ubicada en las provincias de León y de Zamora.
 Sierra de la Cabrera (Buñol), ubicada en la localidad de Buñol, en la provincia de Valencia.
 Sierra de La Cabrera (Madrid), ubicada en la provincia de Madrid.
 Sierra de las Cabreras o Picachos de Cabrera, ubicada en la provincia de Alicante.